La Serie A 1948–49 fue la 47ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 17.ª bajo el formato de grupo único. Torino ganó su sexto scudetto.

Clasificación

Resultados

Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos 
 Resultados en el sitio oficial de RSSSF

1949
Fútbol en 1948
Fútbol en 1949